Cantonul Molliens-Dreuil este un canton din arondismentul Amiens, departamentul Somme, regiunea Picardia, Franța.

Comune 

|-
| Airaines || align="right" |  || align="right" | 80270 || align="right" | 80013
|-
| Avelesges || align="right" | 58 || align="right" | 80270 || align="right" | 80046
|-
| Bettencourt-Rivière || align="right" | 212 || align="right" | 80270 || align="right" | 80099
|-
| Bougainville || align="right" | 409 || align="right" | 80540 || align="right" | 80119
|-
| Bovelles || align="right" | 340 || align="right" | 80540 || align="right" | 80130
|-
| Briquemesnil-Floxicourt || align="right" | 153 || align="right" | 80540 || align="right" | 80142
|-
| Camps-en-Amiénois || align="right" | 165 || align="right" | 80540 || align="right" | 80165
|-
| Clairy-Saulchoix || align="right" | 390 || align="right" | 80540 || align="right" | 80198
|-
| Creuse || align="right" | 193 || align="right" | 80480 || align="right" | 80225
|-
| Fluy || align="right" | 332 || align="right" | 80540 || align="right" | 80319
|-
| Fresnoy-au-Val || align="right" | 225 || align="right" | 80290 || align="right" | 80357
|-
| Guignemicourt || align="right" | 245 || align="right" | 80540 || align="right" | 80399
|-
| Laleu || align="right" | 99 || align="right" | 80270 || align="right" | 80459
|-
| Métigny || align="right" | 88 || align="right" | 80270 || align="right" | 80543
|-
| Molliens-Dreuil || align="right" | 830 || align="right" | 80540 || align="right" | 80554
|-
| Montagne-Fayel || align="right" | 160 || align="right" | 80540 || align="right" | 80559
|-
| Oissy || align="right" | 213 || align="right" | 80540 || align="right" | 80607
|-
| Pissy || align="right" | 298 || align="right" | 80540 || align="right" | 80626
|-
| Quesnoy-sur-Airaines || align="right" | 444 || align="right" | 80270 || align="right" | 80655
|-
| Quevauvillers || align="right" |  || align="right" | 80710 || align="right" | 80656
|-
| Revelles || align="right" | 506 || align="right" | 80540 || align="right" | 80670
|-
| Riencourt || align="right" | 196 || align="right" | 80310 || align="right" | 80673
|-
| Saint-Aubin-Montenoy || align="right" | 209 || align="right" | 80540 || align="right" | 80698
|-
| Saisseval || align="right" | 230 || align="right" | 80540 || align="right" | 80723
|-
| Seux || align="right" | 158 || align="right" | 80540 || align="right" | 80735
|-
| Tailly || align="right" | 64 || align="right" | 80270 || align="right" | 80744
|-
| Warlus || align="right" | 225 || align="right" | 80270 || align="right" | 80821
|}
 
 

Cantoane în Somme